Bob Graham (né en 1947), joueur canadien de hockey sur glace
 Bob Graham (né en 1936), homme politique américain